Termenul Canton sau Kanton (germană) se poate referi la:

Canton – un tip de diviziune administrativă
Canton - clădire din imediata vecinătate a unei căi de comunicație, înzestrată cu aparatele necesare pentru supravegherea și întreținerea acesteia și care servește și ca locuință pentru cantonier.

Diviziuni administrative

Diviziuni actuale
Cantoanele Belgiei
Cantoanele Boliviei
Cantoanele Federației Bosnia și Herțegovina
Cantoanele Canadei (numite și township)
Cantoanele din Québec
Cantoanele din Costa Rica
Cantoanele Ecuadorului
Cantoanele din El Salvador
Cantoanele Franței
Cantoanele Libanului
Cantoanele Luxemburgului
Cantoanele Elveției

Foste cantoane 
Cantoanele Prusiei
Cantoanele Imperiului Otoman
Cantoanele Uniunii Sovietice

Listă de cantoane

Localități
 Localități (sau toponime) cu numele propriu „Canton”

Australia 
 Canton Beach, New South Wales, Australia

Canada 
 Canton, New Brunswick, Drummond Parish, New Brunswick
 Canton, Ontario

China 
 Guangdong, sau Provincia Canton, o provincie din sudul Chinei
 Guangzhou (fost nume oficial: Canton), capitala provinciei Guangdong

Kiribati 
 Insula Canton, Kiribati

Țara Galilor 
 Canton, Cardiff, Țara Galilor

Statele Unite ale Americii 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton City, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton Iron Works, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton (oraș), statul 
 Canton (sat), statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, statul 
 Canton, Barron County, statul 

 Canton Township
 Canton River
 East Canton, Ohio
 New Canton, Illinois
 North Canton, Ohio
 West Canton, North Carolina

Altele

Canton Jones, artist hip-hop american
În 1873, „Cantonaliștii” au cucerit orașul Cartagena (Spania), declarându-l oraș independent (vezi Revoluția Cantonală)

Vezi și

Kanton
 Eric Cantona
 Cantone, câteva sate omonime din Italia